Kulturwerkstatt steht für:

 Kulturwerkstatt Kaserne, auch Kaserne Basel, in den 1860er Jahren errichtetes Gebäude und heutiges Kulturzentrum in Basel in der Schweiz

Siehe auch:
 Kulturwerkstadt